В одиночному розряді тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Мері Джо Фернандес здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 2-6, 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Габріела Сабатіні (фінал)
 Кіміко Дате (півфінал)
 Мері Джо Фернандес (переможниця)
 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)

 Наоко Савамацу (чвертьфінал)
 Іва Майолі (чвертьфінал)
 Юдіт Візнер (півфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1994